Архиепархия Кейптауна () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кейптаун, ЮАР. В митрополию Кейптауна входят епархии Аливал-Норта, Де-Ара, Оудсхурна, Порт-Элизабета, Куинстауна. Кафедральным собором архиепархии Кейптауна является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
30 июля 1847 года Святой Престол учредил апостольский викариат Мыса Доброй Надежды Западной провинции, выделив его из апостольского викариата Мыса Доброй Надежды (сегодня — епархия Порт-Элизабета).

3 августа 1874 года апостольский викариат Мыса Доброй Надежды Западной провинции передал часть своей территории для учреждения нового апостольского викариата Мыса Доброй Надежды Центральной провинции (сегодня — епархия Оудсхурна).

9 апреля 1934 года Папа Римский Пий XI издал буллу «Quo spirituali», которой передал апостольскому викариату Мыса Доброй надежды Западной провинции остров Святой Елены, ранее принадлежавший апостольскому викариату Мыса Доброй Надежды Центральной провинции, и острова Вознесения и Тристан-да-Кунья, которые ранее не принадлежали к какой-либо церковной структуре.

13 июня 1939 года апостольский викариат Мыса Доброй Надежды Западной провинции был переименован в апостольский викариат Кейптауна.

11 января 1951 года Папа Римский Пий XII издал буллу «Suprema Nobis», которой возвёл апостольский викариат Кейптауна в ранг архиепархии.

18 августа 1986 года архиепархия Кейптауна передала часть своей территории миссии sui iuris на островах Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Ординарии архиепархии 
 епископ Patrick Raymond Griffith O.P. (30.07.1847 — 18.06.1862);
 епископ Thomas Grimley (19.06.1862 — 29.01.1871);
 епископ John Leonard (1.10.1872 — 19.02.1908);
 епископ John Rooney (19.02.1908 — декабрь 1924);
 епископ Bernard Cornelius O’Riley (15.07.1925 — 6.06.1932);
 епископ Francis Hennemann S.A.C. (30.06.1933 — 12.11.1949);
 кардинал Оуэн Маккенн (12.03.1950 — 20.10.1984);
 архиепископ Stephen Naidoo C.SS.R. (20.10.1984 — 1.07.1989);
 архиепископ Lawrence Patrick Henry (7.07.1990 — 18.12.2009);
 архиепископ Stephen Brislin (18.12.2009 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2016 года из  человек, проживавших на территории архиепархии Кейптауна, католиками являлись  человек, что соответствовало 5,8 % от общей численности населения архиепархии.

|-
| 1950 || 33.464 || 762.000 || 4,4 || 80 || 40 || 40 || 418 ||  || 82 || 411 || 32
|-
| 1959 || 55.039 || 913.922 || 6,0 || 90 || 41 || 49 || 611 ||  || 109 || 493 || 35
|-
| 1970 || 96.343 || 1.120.500 || 8,6 || 144 || 73 || 71 || 669 ||  || 131 || 431 || 49
|-
| 1980 || 141.780 || 2.678.000 || 5,3 || 124 || 61 || 63 || 1.143 || 2 || 97 || 415 || 62
|-
| 1990 || 192.000 || 2.304.000 || 8,3 || 112 || 53 || 59 || 1.714 || 49 || 82 || 352 || 67
|-
| 1999 || 191.900 || 3.679.375 || 5,2 || 124 || 65 || 59 || 1.547 || 51 || 85 || 241 || 72
|-
| 2000 || 193.810 || 3.734.564 || 5,2 || 122 || 62 || 60 || 1.588 || 51 || 93 || 229 || 69
|-
| 2001 || 196.717 || 3.790.581 || 5,2 || 119 || 59 || 60 || 1.653 || 66 || 80 || 211 || 72
|-
| 2002 || 198.684 || 3.846.457 || 5,2 || 125 || 63 || 62 || 1.589 || 62 || 88 || 260 || 72
|-
| 2003 || 200.670 || 3.921.397 || 5,1 || 127 || 68 || 59 || 1.580 || 58 || 93 || 260 || 73
|-
| 2004 || 205.679 || 3.539.306 || 5,8 || 120 || 60 || 60 || 1.713 || 57 || 94 || 252 || 72
|-
| 2006 || 213.677 || 2.682.000 || 8,0 || 117 ||	63 || 54 || 1.826 || 61	|| 94 || 217 || 72
|-
| 2013 || 234.000 || 2.875.000 || 8,1 || 124 ||	67 || 57 || 1.887 || 59	|| 93 || 167 || 72
|-
| 2016 || 248.847 || 4.321.101 || 5,8 || 127 || 71 || 56 || 1.959 || 52 || 67 || 159 || 75
|}

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo spirituali , AAS 27 (1935), стр. 254
  Булла Suprema Nobis , AAS 43 (1951), стр. 257

Ссылки 
 официальный сайт  
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Южно-Африканской Республики